

Codici 
 TOH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Torres (Vanuatu)
 toh – codice ISO 639-3 della lingua tonga (Mozambico)
 Toh è l'acronimo con cui si indica, negli studi di tibetologia,  quell'edizione del Canone tibetano pubblicata a  Derge (sde-dge) nel 1733 e che proviene dalla edizione del Jang sa tham con emendamenti che risentono di edizioni della tradizione Them spangs ma. Generalmente è indicata come D ma viene indicata come Toh quando si riferisce alla sua pubblicazione, datata 1934, da parte dell'Università del Tōhoku a Sendai (Giappone).

Note